CEV puede referirse a:

 Campeonato de España de Velocidad, el campeonato de motociclismo de velocidad de España.
 Centro Empresarial de Vizcaya, confederación vizcaína de empresas. Véase Confebask.
 Confederación Europea de Voleibol.
 Crew Exploration Vehicle, una nave espacial tripulada de la NASA.
 Conferencia Episcopal Venezolana obispos de Venezuela.